Су́здальские озёра — цепочка из трёх озёр на севере Санкт-Петербурга, протянувшихся от Поклонной горы к Парголово.

Гидрология 

 Верхнее озеро расположено севернее Поклонной горы. Средняя глубина 2,5—3 м (максимальная — 11 м), длина — 600 м, ширина — 450 м.
 Среднее озеро существенно меньше Верхнего — 400 м в длину, 250 м в ширину.
 Нижнее (Большое) озеро (как минимум до начала XIX века — озеро Паркола) — самое крупное из трёх озёр, имеет почти 2 км в длину и 600 м в ширину. Максимальная глубина около 4,5 метров, в северной стороне имеет отмель. С севера в него впадает река Старожиловка, а на западе из него вытекает река Каменка. Нижнее озеро соединено со Средним протокой, на небольшом участке заключённой в подземный коллектор. Разделяет их узкий перешеек длиной пару сотен метров. На участке юго-восточного берега длиной около 500 м расположено Шуваловское кладбище. В отличие от Верхнего и Среднего озёр пляжи на этом озере отсутствуют.

В древности представляли собой единое ледниковое озеро Паркола (отсюда топоним Парголово), по берегам которого рос сосновый лес. В позднем средневековье здесь располагались редкие православные карельские деревни, население которых занималось земледелием (рожь, овёс, лён) и рыболовством. В 1746 году эти земли вместе с озёрами получил во владение граф Шувалов. Суздальские озёра получили своё название от Суздальской Слободы (1-го Парголова), в которой жили переселенцы из Суздальского уезда Владимирской губернии, привезённые для обустройства обширных имений графов Шуваловых. Сначала только большое Нижнее озеро называлось Суздальским, а местность вокруг первых двух озёр была покрыта отборным строевым лесом. И только когда в этих местах была проложена линия Финляндской железной дороги, местность вокруг первых двух озёр начала обживаться и застраиваться дачами. Эти два озера тоже стали называться Суздальскими. Озёра в свою очередь дали название и району Озерки.

В озёрах водятся окуни, ерши, плотва.

В настоящее время озёра представляют собой зону отдыха горожан. На берегу имеются пляжи, однако чистота озёрной воды вызывает опасения.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Бассейн Лахтинского Разлива
Сады и парки Санкт-Петербурга
Озёра Санкт-Петербурга
Парголово
Памятники природы Санкт-Петербурга
Перспективные особо охраняемые природные территории
Группы озёр России